Portal peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Portal (1742-1832), médecin, anatomiste et biologiste français ;
 Pierre-Barthélémy Portal d'Albarèdes (1765-1845), ministre de la Marine, homme politique français ;
 Fernand Portal (1855- 1926), prêtre catholique lazariste pionnier du dialogue œcuménique ;
 Ernest Portal (1871-1924), chanteur et comédien français ;
 Charles Portal (1893-1971), militaire britannique ;
Magda Portal (1900-1989), poétesse, journaliste, activiste féministe péruvienne ;
Roger Portal (1906-1994), historien français ;
 Michel Portal (1935-), compositeur et musicien français ;
 Louise Portal (1950-), actrice québécoise ;
 Jean-Michel Portal (1970-), acteur français ;
 Nicolas Portal (1979-2020), coureur cycliste français ;
 Thierry Portal (1968-), artiste peintre français ;
 Alexia Portal (1977-), actrice et joueuse de poker française ;
 Sébastien Portal (1982-), coureur cycliste français ;
 Ugo Portal (1998-), skieur de vitesse français;
 Alex Portal (2002-), nageur handisport français ;

Toponyme 

 Portal, une localité de l'état du Dakota du Nord aux États-Unis ;
 Portal, ville américaine située en Géorgie.

Titres 

 Portal, un jeu vidéo développé par Valve Software.
 Portal 2, un jeu vidéo développé par Valve Software, la suite du précédent.
 Portal Stories: Mel, un mod de jeu solo non officiel développé pour Portal 2.
 Portals, un film de 2019.

Divers 
 Portal, un éditeur polonais de jeux de rôle ayant publié Frankenstein Faktoria (2000), De Profundis (2001) et Droga Ku Chwale (2002).
 En informatique, le Portal est un langage de programmation pour la programmation concurrente.
 Le Portal représente également le nom d'un modèle d'ordinateur portable des années 1980
 Portal, ancien constructeur français de motos
 L'affaire Portal, fait divers français des années 1970

Voir aussi 
 , dont l'anglais est portal,

Patronyme français